Castelfranco puede referirse a:
 Castelfranco Emilia, localidad y una comunidad italiana de la provincia de Módena, región de Emilia-Romaña
 Castelfranco in Miscano, localidad y comune italiana de la provincia de Benevento, región de Campania
 Castelfranco di Sopra, municipio de la provincia de Arezzo, Italia
 Castelfranco di Sotto, localidad italiana de la provincia de Pisa, región de Toscana
 Castelfranco Véneto, una ciudad de la región de Véneto, en Italia